Opera Hall Block ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Opera Hall Block (Missouri), ID-Nr. 02000472
 Opera Hall Block (Wisconsin), ID-Nr. 79000114